ihb – codice ISO 639-3 della lingua iha based pidgi
 IHB – Irregular Heart Beat – Aritmia